Zager ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Zager (1933–1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Denny Zager (* 1944), US-amerikanischer Musiker
 Jörg Zager (* 1962), deutscher Verwaltungsfachangestellter und Politiker 
 Michael Zager (* 1943), US-amerikanischer Produzent, Arrangeur, Komponist und Musiker
 Werner Zager (* 1959), deutscher Theologe und Buchautor
 Nico Zager (* 1994), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Zager and Evans
 Zagar
 Sager